A 2015-ös olasz Formula–4-bajnokság a sorozat második idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon május 3-án kezdődött el a Vallelunga Circuit versenypályán és az Misano World Circuit Marco Simoncell aszfaltcsíkján ért véget október 4-én. Az egyéni bajnokságot Ralf Aron nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Powerteam diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek 

OlaszF415
15